Mandiyú o Mandyju puede referirse a:
Algodón en idioma guaraní.

Clubes
 Club Deportivo Mandiyú; argentino.
 Club Social y Deportivo Textil Mandiyú; argentino.

Notas